Зюкай — название населённых пунктов в России:

 Зюкай — разъезд в Верещагинском районе Пермского края.
 Зюкай — село в Карагайском районе Пермского края.